La saison 2000-2001 du Championnat des Pays-Bas de football était la  de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le PSV Eindhoven, tenant du titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat. C'est le  de l'histoire du club.

Les 18 clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués, puis la différence de buts particulières et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes joueront une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrages de promotion-relégation 
La formule de barrage de promotion-relégation est identique à la saison dernière : les  et  d'Eredivisie affrontent chacun 3 clubs d'Eerste Divisie, qui se sont classés entre la  et la  de leur championnat. Les 8 clubs sont répartis en 2 poules de 4, dont le vainqueur accède ou se maintient parmi l'élite, les autres clubs sont reversés en .
Cette année, ce sont le Fortuna Sittard et le Sparta Rotterdam qui remettent leur place en D1 en jeu.

Poule A 

|}

Poule B 

|}

 Le Fortuna Sittard et le Sparta Rotterdam se maintiennent en Eredivisie.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Pays-Bas de football

Liens externes 
  Championnat des Pays-Bas de football D1 2000-2001 sur RSSSF.

Championnat des Pays-Bas de football
Sport aux Pays-Bas en 2000
Sport aux Pays-Bas en 2001
Pays-Bas